Pipher ist der Familienname folgender Personen:

 Jill Pipher (* 1955), US-amerikanische Mathematikerin
 Judith Pipher (1940–2022), US-amerikanische Astrophysikerin
 Mary Bray Pipher (* 1947), US-amerikanische Psychologin